Jardim Boa Vista pode ser:
Jardim Boa Vista, bairro da cidade de Barra Mansa
Jardim Boa Vista, bairro da cidade de São Paulo

Desambiguação